Den Namen Burg Naumburg tragen mehrere Burgen:

 Die Burg Naumburg (Gladenbach) im Landkreis Marburg-Biedenkopf in Hessen.
 Die Burg Naumburg (Bärenbach) im Landkreis Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz.
 Die Burg Naumburg (Naumburg) im Landkreis Kassel, in Hessen.